Tapiraí ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Tapiraí (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Tapiraí (São Paulo), Bundesstaat São Paulo